Салатита има више значења:

 Салатита (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Салатита (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику